Strefa amerykańska Pucharu Davisa 2015 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefa amerykańska podzielona została na trzy grupy – w I Grupie reprezentacje walczyły o udział w barażach o awans do grupy światowej. W Grupie II oraz III zespoły rywalizowały o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy odbyły się między 6 a 8 marca, mecze 2. rundy zostały rozegrane między 6 a 8 marca oraz 17 a 19 lipca. Rozgrywki Grupy III odbyły się pomiędzy 20–25 lipca. Mecze 3. rundy (w przypadku II Grupy) odbywały się 18 i 20 września. 2. runda baraży Grupy I miała miejsce w dniach 30 października–1 listopada.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2016.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażu o utrzymanie w I grupie – przegrany zespół (Urugwaj) spadł do II Grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Barbados – Dominikana

2. runda

Urugwaj – Kolumbia

Dominikana – Ekwador

1. runda baraży

Barbados – Ekwador

2. runda baraży

Barbados – Urugwaj

Grupa II 
Zespół, który wygrał mecz 3. rundy, uzyskał prawo gry w I Grupie strefy amerykańskiej Pucharu Davisa 2016.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w II grupie – przegrane zespoły spadły do III grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Wenezuela – Kostaryka

Portoryko – Salwador

Meksyk – Boliwia

Chile – Peru

2. runda

Wenezuela – Salwador

Chile – Meksyk

3. runda

Chile – Wenezuela

Baraże

Portoryko – Kostaryka

Peru – Boliwia

Grupa III 
Drużyny z III grupy zostały podzielone na dwie grupy po cztery oraz po pięć reprezentacji – grupę A oraz B. Mecze w obu grupach rozgrywano systemem kołowym. Zwycięzca z jednej grupy zagrał z zespołem z drugiego miejsca z drugiej grupy. Reprezentacje, które wygrały te pojedynki, awansowały do grupy II strefy amerykańskiej Pucharu Davisa 2016. Miejscem rozgrywek była Panama w dniach 20–25 lipca 2015.

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strefa amerykańska